Zorba, o Grego (filme)
Zorba (musical)

Desambiguação